Meténg
 Vinca település Romániában, Fehér megyében